Laingraben ist ein Gewässername:

 Laingraben (Elmauer Bach), rechter Zufluss des Elmauer Bachs (zum Ferchenbach) vor Schloss Elmau, Gemeinde Krün, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
  Laingraben oder Lainbach (Kochelsee), östlicher Zufluss zum Kochelsee in Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Laingraben (Loisach), rechter Zufluss eines Teilungsarms rechts der Loisach in Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Siehe auch:
 Lainbach